Де́лта  () — река на Аляске (США), приток реки Танана (бассейн Юкона).

География и гидрология 
Река Делта начинает своё течение на юге центральной Аляски, исток её находится у горы Хэйес. Соединяет систему озёр Тангл-Лейк (). Далее Делта течёт на север в Аляскинском хребте, принимая многочисленные ручьи и образуя 21 озеро. Протекает по территории зон переписи населения Аляски Саутист-Фэрбанкс и Валдиз—Кордова. Впадает в реку Танана в районе посёлка Биг-Делта (). Длина — 256 километров.

С 1980 года верховья реки относятся к особой охраняемой зоне — National Wild and Scenic River.

Этимология названия 
Название реки дано ей в 1885 году лейтенантом Алленом. Индейское название — «Сосэндиг» ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 USGS GNIS: Delta River (англ.)

Реки Аляски
Бассейн Тананы
Саутист-Фэрбанкс
Валдиз-Кордова
Аляскинский хребет